Wilhelm Nusselt – ingegnere tedesco
 Numero di Nusselt – numero adimensionale utilizzato in termofluidodinamica